Iguane, rod gmazova
 Iguana (rijeka), rijeka u Venezuela
 Iguana (film), film iz 1988., redatelj je Monte Hellman